Девять кораблей и береговая база Королевского флота назывались HMS Worcester, в честь города Вустер.

 HMS Worcester — 48-пушечный корабль; спущен на воду в 1651; переименован в HMS Dunkirk в 1660.
 HMS Worcester — 50-пушечный корабль; спущен на воду в 1698; перестроен в 1714; разобран в 1744.
 HMS Worcester — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1735; разобран в 1765.
 HMS Worcester — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1769; разоружен в 1788; разобран в 1816.
 HMS Worcester — 52-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1843, после 23 лет на стапеле; сдан в наем как учебный корабль в 1862; разобран в 1885.
 HMS Worcester (D96) — эскадренный миноносец типа W; спущен на воду в 1919; поврежден на мине в 1943; не ремонтировался. Вместо этого превращен в плавучую казарму в 1944; переименован в HMS Yeoman в 1945; продан в 1946; отправлен на слом в 1947.
 HMS Worcester — название, данное военно-морскому колледжу на Темзе. Сформирован в 1862 на корабле 4 ранга HMS Worcester (1843). После 1968 название HMS Worcester не носил. Учебные корабли, служившие при нем, временно именовались HMS Worcester, включая:
 HMS Worcester, служил базой с 1862 по 1876.
 HMS Worcester, бывший HMS Frederick William; служил с 1876 по 1948.
 HMS Worcester, бывший HMS Exmouth; служил с 1945 по 1968.

См. также 
 HMS Worcester Prize — 14-пушечный корабль 6 ранга; захвачен у французов в 1705 кораблем HMS Worcester (1698). Недолго был во французских руках в 1708, снова захвачен, и окончательно отбит французами в тот же год.